Madonna dell'Umiltà (Fra Angelico)
 Madonna dell'Umiltà (Masaccio), voir :it:Madonna dell'Umiltà (Masaccio)